Інтенція — намір, задум, конкретна спрямованість психічної активності (свідомості) людини на певний об'єкт.

 Інтенція — у римському праві частина процесуальної формули, в якій міститься вимога. В ній наводилася підстава позову (згідно з цивільним правом або реальністю, визнаною претором), а також предмет позову, точно визначений або тільки окреслений, з тим щоб його уточнив суддя.
Інтенція — у богослів’ї різного роду богослужіння, молитви, освячення та благословення[3].

Примітки

Посилання 
 
 
Психічні процеси
Римське право